José Ignacio Fernández peut désigner :
 José Ignacio Fernández Iglesias dit « Nacho », un footballeur espagnol (1990 -).
 José Ignacio Fernández Palacios dit « Nacho », un footballeur espagnol (1967 -).